Édouard Fabre ist der Name folgender Personen:

* Édouard Fabre (Leichtathlet) (1885–1939), kanadischer Langstreckenläufer
 Édouard-Raymond Fabre (1799–1854), kanadischer Politiker